Kantharosz, ókori görög komédiaköltő
kantharosz, ókori görög edénytípus